William Anderson (auteur) (1750-1778), auteur
William Anderson (missionaris) (1769-1852), een Engelse missionaris in Zuid-Afrika
 William Anderson (wielrenner), Canadees wielrenner
 William Anderson (ijshockeyspeler) (1901-1983), Brits ijshockeyspeler
 William Anderson (militair) (1905-1999), Brits militair
 William Anderson (gitarist) (1962), gitarist
 William Anderson (scheidsrechter), Puerto Ricaans voetbalscheidsrechter
 William M. Anderson (1948), Iers filmeditor